Сегаульский договор (, Segowlee Treaty или Segqulee Treaty) — мирный договор между Британской Ост-Индской компанией и Непальским королевством, подписанный 2 декабря 1815 года и ратифицированный 4 марта 1816 года. Этот договор положил конец Англо-непальской войне 1814—1816 годов. С непальской стороны договор подписал Радж Гуру Гаджарадж Мишра и Чандра Секхер Упадхьяя, с британской — подполковник Пэрис Брэдшоу.

По условиям договора Непал передал англичанам завоёванные им раньше индийские территории и Сикким, в Катманду была установлена британская миссия, а англичане получили возможность нанимать непальцев в свою армию (см. гуркхи). Непал также потерял возможность нанимать на службу европейцев и американцев, и вынужден был закрыть существовавшую до этого времени французскую военную миссию.

Общие территориальные потери составили треть территории, в том числе Сикким, территории на запад от реки Кали, Гархвал (сейчас Уттаракханд); часть территорий на запад от реки Сатледж (сейчас Химачал-Прадеш) и большую часть региона Тераи (часть последнего была возвращена Непалу в 1816 году, а ещё часть — в 1865 году в благодарность за помощь Непала в подавлении восстания сипаев 1857 года).

Ссылки 
 Непальско-Индийская открытая граница: перспективы, проблемы и вызовы

История Уттаракханда
Мирные договоры XIX века
Международные договоры Великобритании
История Непала
1815 год
Международные договоры о территориальных изменениях
Договоры по алфавиту
Изменение территории Великобритании
Изменение территории Непала